Santa Croya de Tera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Croya de Tera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Santa Croya de Tera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar